Jezera ve Vysokých Tatrách jsou převážně ledovcového původu. Na Slovensku jsou označovaná slovem pleso nebo pliesko a v Polsku slovem  nebo stawek, popř. oko.

Podle velikosti 
Jezera ve Vysokých Tatrách zachycuje následující tabulka.

Poznámky

Literatura

Externí odkazy 
 

 
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry